Stefaniuk ist der Familienname folgender Personen:

 Rob Stefaniuk, kanadischer Schauspieler, Comedian, Regisseur und Drehbuchautor
 Zenon Stefaniuk (1930–1985), polnischer Boxer